La signora scompare (The Lady Vanishes) – film del 1938 diretto da Alfred Hitchcock
Il mistero della signora scomparsa (The Lady Vanishes) – film del 1979 diretto da Anthony Page, remake de La signora scompare
The Lady Vanishes – film TV britannico del 2013 diretto da Diarmuid Lawrence